Влади́мир Алекса́ндрович Седе́льников (15 октября 1991) — казахстанский футболист, защитник клуба «Окжетпес».

Карьера

Клубная 
Футболом занимается с 7 лет. В 2008 проводит первые игры на профессиональном уровне в команде первой лиги «Сункар». Затем его замечает главный тренер футбольного клуба «Атырау» и зазывает его к себе. Успешно отыграв один сезон в западно-казахстанском клубе, уходит на полгода в восточно-казахстанскую команду «Восток» и возвращается. В 2012 году играет попеременно в клубах «Сункар» и Тобол (Костанай). А с 2013 переходит в ряды чемпиона страны — в карагандинский «Шахтёр». Из-за нехватки игрового времени в основном составе, на полгода переходит в аренду в клуб «Астана-1964».

Достижения 
 «Кызыл-Жар СК»
 Серебряный призёр Первой лиги: 2017
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2016

 «Мактаарал»
 Серебряный призёр Первой лиги: 2021

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Кыран»
Игроки ФК «Мактаарал»
Игроки ФК «Окжетпес»